Свитави:

 Свитави — город в Пардубицком крае Чехии.
 Свитави — один из 4 районов Пардубицкого края Чешской Республики.